Кинта лас Глоријас има више значења:

 Кинта лас Глоријас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кинта лас Глоријас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику